Steven Edzo Broeils Bierema (1819-1908), burgemeester van Usquert.
 Steven Edzo Broeils Bierema (1884-1950), onder meer lid van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal.